Grand Theft Auto V (сокр. GTA V) является одной из самых продаваемых игр 2013 года и входит в Книгу рекордов Гиннеса, как самая продаваемая игра за 24 часа и как игра, которая быстрее всего принесла создателям 1 млрд. Ниже представлен список наиболее заметных персонажей данной игры. Их разработали Дэн Хаузер и Руперт Хумфрис. Основными протагонистами игры являются Майкл де Санта, в прошлом знаменитый вор, а в настоящем примерный муж и отец; Тревор Филипс, партнер Майкла по ограблениям и его близкий друг; Франклин Клинтон, чернокожий гангстер, зарабатывающий на жизнь воровством машин для автодилера из Армении Симона Етаряна и жаждущий стать богатым и зажить мирной жизнью.

Протагонисты

Майкл де Санта 

Майкл де Санта  является одним из трех протагонистов GTA 5. Родился в 1965 году на Среднем Западе.

Раньше был известным грабителем банков и близко дружил с Тревором Филипсом, но в 2004 году после неудачного ограбления банка в Людендорфе вошёл в программу по защите свидетелей, инсценировал свою смерть, сменил имя и на момент действия игры (2013 год) живёт в богатом особняке в Рокфорд-Хиллз, в городе Лос-Сантос вместе с женой и двумя детьми. Однако семейная жизнь в Лос-Сантосе у него не задалась. Дни напролет Майкл проводит за выпивкой или около своего бассейна, игнорируя своих детей и жену. Все это привело к тому, что дети начали относиться к нему с презрением. А Майкл стал изменять Аманде со стриптизершами, полностью игнорируя её. Всё меняется с возвращением Тревора Филипса. Настоящее имя — Майкл Таунли. Позже, после появления Франклина и Тревора вернулся к жизни вора.

Может погибнуть в 2013 году в Лос-Сантосе-

Уникальная способность — замедление времени во время пешей стрельбы, что помогает делать отличные и точные выстрелы и хэдшоты.

Номер телефона-3285550108.

Личный транспорт-Темный седан Obey Tailgater (игровая реплика Audi A6).

Любимая радиостанция-«Vinewood Boulevard Radio».

Единственный главный герой GTA 5, который может заниматься йогой.Занятия йогой повышает уровень Выносливости и Объём легких Майкла.

Первый протагонист в серии, который имеет собственную семью.

Является самым возрастным протагонистом во всей серии игр «Grand Theft Auto»(Примерный возраст- 46/48 лет).

Имя при рождении-Майкл Таунли(Затем, вынужден был поменять её на «Де Санта», проходя по программе защиты свидетелей).

В старшей школе играл в американский футбол, но из-за травмы колена был вынужден оставить большой спорт.

Является ярым киноманом, а также, главным поклонником деятельности известного Вайнвудского  режиссёра и продюсера — Соломона Ричардса, с которым часто играет в «Угадай фильм по цитате».

Исполнительный продюсер внутреигрового кинофильма «Meltdown», режиссёром которого выступил Соломон Ричардс.

Возможно, что Майкл является тайным приверженцем уфологии. Все наркотические галлюцинации Майкла связаны темой пришельцев.

Нед Люк озвучил и стал прототипом лица для Майкла.

Франклин Клинтон 

Франклин Клинтон  является одним из трех протагонистов GTA 5. Франклин — молодой и амбициозный чернокожий гангстер, который родился в 1988 году.

На момент начала игры (2013 год) он живёт в доме своей тёти и вместе со своим другом Ламаром Дэвисом ворует машины для Симона Етаряна, армянского дилера автомобилей в «Premium Deluxe Motorsport». Раньше у Франклина была девушка Таниша Джексон, но она ушла от него к нейрохирургу. Он жаждет вырваться из района и стать чем-то большим, чем мелкой сошкой, но у него ничего не получается до знакомства с Майклом(задание «Complications»).

Позже становится профессиональным вором.

Личный транспорт- белый Bravado Buffalo S(подарок от Симона Етаряна, игровая реплика Dodge Charger SRT8). 

Зелёный «Bagger» (после задания «Repossession»).

Любимая радиостанция- «Radio Los-Santos».

Номер телефона — 328-555-0156

Первый протагонист в серии, который имеет своего домашнего питомца(Собака-гей Чоп, которая досталась Франклину от Ламара Дэвиса).

Фигурирует в GTA Online после выхода обновления" The Contract"(15.12.2021).В нём онлайн-протагонисту предстоит помочь Франклину в развитии своего бизнеса, который нацелен на оказание различных услуг для влиятельных и богатых персон Лос-Сантоса и помочь рэперу Dr. Dre в розыске вора, укравшего телефон с неопубликованным материалом.

Уникальная способность — замедление времени во время вождения автотранспорта, помогает в гонках от Хао или в заскриптованых миссиях. Пример «Франклин и Ламар».

Шон «Solo» Фонтено озвучил и стал прототипом лица для Франклина.

Факт: Актёр Шон «Solo» Фонтено является двоюродным братом другого актёра, который озвучивал Карла Джонсона (сокр. CJ) из Grand Theft Auto San Andreas.

Тревор Филипс 

Тревор Филипс  является одним из трех протагонистов GTA 5, психически неуравновешенный друг Майкла, вместе с ним в прошлом грабил банки, но после неудачного ограбления в Людендорфе он сумел сбежать и после этого долгое время думал, что Майкл погиб. В молодости был лётчиком, однако из-за проблем с психикой его выгнали из ВВС. Родился в 1968 году. А это значит что Майкл Де Санта старше двух персонажей игры
GTA 5

В настоящее время живёт в небольшом городке под названием Сэнди-Шорс, владеет компанией «Тревор Филипс Индастриз». Однако однажды, смотря новости, он узнаёт, что Майкл жив и отправляется на его поиски в Лос-Сантос.

Может погибнуть в 2013 году в Лос-Сантосе от рук Франклина или Майкла (Если не стрелять в лужу с бензином)

Уникальная способность — ярость, во время её действия Тревор наносит больше урона, а сам получает неуязвимость.

Личный транспорт - красный Canis Bodhi (пикап в игре списан со старых автомобилей данного типа кузова, в частности Kaiser Jeep M715).

Стивен Огг озвучил и стал прототипом лица для Тревора.

Центральные персонажи

Лестер Крест 
Лестер Крест  — компьютерный гений, помогает Майклу, Франклину и Тревору во время ограблений. Имеет серьёзные проблемы со здоровьем и поэтому практически постоянно сидит на инвалидной коляске, а когда он встаёт с коляски, то ходит с тростью. Не умеет общаться с людьми лично, поэтому предпочитает общаться в сети, где чувствует себя более раскованным и свободным.

Лестер является астматиком.

Личный транспорт-Синяя Declasse Asea(игровая реплика Chevrolet Aveo 2007 года).

Центральная персона в GTA Online.Является главным помощником и проводником онлайн-протагониста.

Лестер связывается с онлайн-игроком(достигшим 10 уровня) говоря тому, что тот становится примечательной фигурой в криминальном мире Лос-Сантоса, после чего приглашает его к себе домой для личного знакомства и уведомления того факта, что онлайн -игрок ныне может через него назначить награду за голову другого игрока, но в конце предупреждая, что тот сам может стать целью для охоты.

Помогает в организации серии из 5 разнообразных ограблений онлайн-игроку(Минимальный уровень игрока — 12).События обновления для GTA Online «The Heists».

Озвучен Джеем Клейтзем.

Ламар Дэвис 
Ламар Дэвис  — Лучший друг и напарник Франклина Клинтона. Они познакомились когда ещё были подростками. После этого они оба ушли в криминал."Конфисковывали" автотранспорт для своего работодателя армянского происхождения Симона Етаряна(до миссии "Complications") . Часто впутывается в неприятности и Франклину приходится его спасать.

Несколько сумасшедший, вспыльчивый персонаж. Гордится своими корнями, которые исходят от племени апачи.

Имеет собаку нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Чоп, но в ходе сюжетной линии отдаёт её под опеку Франклину.

Номер телефона-346-555-0141

Личный транспорт- зеленый Albany Emperor(игровая реплика Lincoln Town Car; достался ему, предположительно, после смерти Стретча).

Первый персонаж, с кем знакомится онлайн- игрок в GTA Online. Ламар проводит короткую экскурсию для игрока, сначала устроив с ним небольшую гонку, а затем знакомя игрока с его первым работодателем- Джеральдом.

Позже сам начинает давать онлайн-протагонисту задания. Основа из них- угон и доставка Автоцистерн с горючим.

Центральная фигура обновления "The Lowrider Update", в котором онлайн-игроку предстоит помочь горе гангстеру пробитьтся в верха гангстерского мира Лос-Сантоса.

На момент событий обновления «The Contract» Ламар основал свой легальный бизнес по продаже марихуаны в лечебных целях, и его бизнес конкурирует с деятельностью мексиканской группировки Vagos.

Озвучен Слинком Джонсоном.

Примечательно, что на раннем этапе разработки Ламар планировался как один из протагонистов, что было сперва выяснено фанатами на основании скрытых файлов игры, а позже подтверждено и озвучившим его Слинком Джонсоном.

Дэвид «Дейв» Нортон 
Дейв Нортон — продажный агент ФРБ, который работает на Стивена Хейнса. В прошлом он заключил сделку с Майклом Таунли. Майкл предоставит информацию Бюро в обмен на программу защиты свидетелей. Убил Брэда Снайдера, участника ограбления банка в Северном Янктоне в 2004 году.

Личный транспорт- синий Ubermacht Oracle(игровая копия BMW 7 серии).

Стив Хейнс 
Стив Хейнс  — коррумпированный агент ФРБ (аллюзия на ФБР), второстепенный антагонист игры. Родился в 1975 году и стал работать в ФРБ в 1993 году. Благодаря своему профессионализму и трудолюбию, он возглавил целый отдел Бюро, в котором работали Дейв Нортон и Андреас Санчез. В 2008 году стал вести шоу о преступности, которое называлось «The Underbelly of Paradise» («Под брюхом Рая»). Именно благодаря этому шоу он стал знаменитым.

Несмотря на известность Стива, в 2013 году весь его отдел существует лишь за счёт взяток. В 2013 году именно он нанимает Майкла, Тревора и Франклина для того, чтобы они помогли ему разобраться с главным конкурентом ФРБ — ЦУР и получать более крупный бюджет от государства.

Стив Хейнс является эгоистичным и высокомерным агентом ФРБ, который не остановится перед нарушением закона для достижения своих целей.

Может погибнуть в 2013 году в Лос-Сантосе от рук Тревора, Франклина, Майкла.

Озвучен актёром Робертом Богом.

Факт: Майкл или Франклин могут «грохнуть» Стива, не смотря на то, что это дело для Тревора, но если подойти к Стиву близко за Майкла или Франклина, то тот будет обращаться к ним как к Тревору Филипсу.

Дэвин Уэстон 
Дэвин Уэстон  — главный антагонист GTA 5. Влиятельный миллиардер, владеет акциями большого количества крупных компаний(Примечательно, что он владеет 11 % акций частной военной компании"Merryweather Security, но в то же время, называет себя Либералом). Отказался платить Франклину за угон для него машин, а позже его люди напали на семью Майкла за то, что тот убил его юриста(Молли Шульц) и помешал ему уничтожить единственный(как он думал)экземпляр плёнки фильма"Meltdown", продюсером которого был Майкл.

Помпезный, эгоистичный, самовлюбленный и псевдо-либеральный богач Дэвин готов для своей выгоды подставить кого угодно. Активно практикует йогу, но в то же время агрессивно относится к окружающим.

Живёт в районе" Тонгва-Хиллз", в своем роскошном доме на сваях с бассейном на задней площадке.

Личный транспорт- Чёрный Truffade Adder(игровая реплика Bugatti Veyron).

Может погибнуть в 2013 году в Лос-Сантосе от рук Тревора, Франклина и Майкла.

Озвучен Джонатаном Уолкером.

Аманда де Санта 
Аманда де Санта  — жена Майкла, мать Трейси и Джимми де Санты. До знакомства с Майклом работала стриптизёршей, но ушла с работы ради семьи. В 2013 году их отношения с Майклом оставляют желать лучшего, так как Аманда постоянно ему изменяет, а Майкл совершенно не обращает внимания на неё и детей.

Во время событий игры она на время уходит от Майкла к своему тренеру йоги Фабьену Ларушу, но она достаточно быстро разочаровывается в нём и возвращается к Майклу.

С ней можно сыграть в теннис на личном теннисном корте Майкла.

Личный транспорт-Красный кабриолет Ubermacht Sentinel XS (игровая реплика BMW M3).Номерной знак KRYST4L — это бывший псевдоним Аманды(в её бытность работы стриптизершей).

Озвучена Вики Ван Тасел.

Джимми де Санта 
Джимми де Санта  — сын Майкла и Аманды, бездельник, который целыми днями только играет в видеоигры, троллит людей в соц.сетях и курит «травку». Не хочет идти на работу, во многом на это повлияла программа по защите свидетелей.

Джимми предстаёт перед нами как толстый рыжеволосый парень низкого роста. На шее у него есть татуировка «Entitled». Он носит красно-черную майку с номером «07» на спине.

Трусливый и ленивый персонаж, который разыгрывает из себя крутого и живёт на отцовских деньгах. К концу игры меняется, становится более серьёзным и признаётся, что хочет стать комиком.

Личный транспорт-Жёлтый велосипед «Whippet Race Bike»

Любимая радиостанция — «West Coast Classics» FM

Иногда можно встретить в зале игровых автоматов онлайн протагониста в GTA Online(Обновление"Ограбление казино Dimond")

Озвучен Дэнни Тамберелли.

Трейси де Санта 
Трейси де Санта  — дочь Майкла и Аманды, пытается стать популярной актрисой, в том числе и в порноиндустрии. Ходила на кастинг в телешоу «Стыд или Слава» («Fame or Shame»), и благодаря отцу попадает в шоу.

Типичная «папенькина дочка», избалованная деньгами. Имеет очень капризный и истеричный характер. По ходу сюжета показывает свою ненависть и безразличие к Майклу, но выясняется, что она любит отца и переживает за него, что нетипично для её семьи.

Личный транспорт-Желтый Issi (игровая реплика Mini Cooper S).

Любимая радиостанция- «Non Stop Pop» FM

У Трейси светлые волосы, есть три татуировки на шее, пояснице и на ступне.

Озвучена Михалой Синнотт.

Второстепенные персонажи

Триады

Вэй Чэн 
Вэй Чэн — глава триад в Лос-Сантосе, один из антагонистов игры. Отец Тао Чэна. Конфликт с ним произошёл из-за Тревора, который перебил братьев О’Нил, с которыми торговали триады. В попытке найти Тревора Вэй Чэн похищает Майкла (он считал, что Майкл и Тревор любовники), которого спасает Франклин. В конце игры может быть убит Франклином.

Озвучен Джорджем Чуном.

Балласы

Стретч 
Стретч — чернокожий гангстер, член банды The Families, позже предавший их и перешедший к Балласам. На момент начала игры недавно вышел из тюрьмы.

Грубый, эгоистичный, безжалостный гангстер, часто конфликтующий с Франклином. По мере продвижения по сюжету мы узнаём, что он предал банду и работает на Балласов. Настоящее имя — Гарольд Джозеф.

В конце игры может быть убит Майклом.

Озвучен Хасаном Джонсоном.

Остальные персонажи

Примечания

Ссылки 
 Персонажи GTA 5 на GTA wiki
 ru.gta.wikia.com/wiki/Персонажи_в_GTA_V
 playground.ru/blogs/gta_5/персонажи в GTA 5
 nowgamer.com/gta-5-characters-gameplay-locations-vehicles-all-the-details-here/
 ign/gta-5/Characters
 imdb.com/title/#cast

5